XA steht für:

 Atlantischer Ozean, als ISO-3166-2-Code
 griechisches Kfz-Kennzeichen für Euböa (Chalkida)
 Chrysi Avgi, griechische Partei
 Die Prozessorarchitektur extended addressing, die 1981 von IBM für den System/370 model 3081 Mainframe eingeführt wurde.
 die Spezifikation X/Open XA, ein Standard für verteilte Transaktionen
 eXtended Architecture, ein Standard für CD-ROM-Laufwerke
 ein proprietäres Audioformat von Maxis für Die Sims 1
 eine Kompaktkamera von Olympus
 Rohasche in der Futtermittelanalytik
 mathematische Solver für lineare Programmierung
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Mexiko
 auch X.A., Xylographische Anstalt, eine Druckerei, die mit Holzstichen druckt (benutzt im 19. Jahrhundert)

XA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: EU-Exportfahrzeuge, Monate März und September
 Italien: Anhänger
 Norwegen: Brekstad in der Provinz Trøndelag
 Slowakei: Behördenkennzeichen (Buchstabengruppe nach dem Bindestrich)

xA steht für:

 Scion xA, ein Modell einer Toyota-Automarke 

.xa ist:

 ein Dateityp für Audiodaten, der in Sonys PlayStation verwendet wird 

Xa steht für:

 Die Badische X a war eine Lokomotivenbaureihe der Großherzoglich Badischen Staatseisenbahnen.
 den Blutgerinnungsfaktor Xa, die aktivierte Form des Faktor X

 
XA